Первая лига 2010/2011 годов () — 63-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первая лига 2010/2011 на 90minut.pl 
 Первая лига 2010/2011 на rsssf.com 

2010/2011
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2010 году
Спорт в Польше в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011